Il singolare maschile del Ningbo Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–1  Jürgen Zopp.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (campione)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Aleksandr Kudrjavcev (semifinali, ritirato a causa di infortunio al ginocchio destro)
 Cedrik-Marcel Stebe (semifinali, ritiro a causa del dolore al polso)

  Jürgen Zopp (finale)
  Michael Yani (secondo turno)
  Dominik Meffert (quarti di finale)
  Fritz Wolmarans (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ningbo Challenger 2011